Termin UPH ima više značenja.

 Uridin fosforilaza, enzim
 Univerzitet perpetualne pomoći ()